Kane megye (Illinois)
Kane megye (Utah)